Кишангандж:

 Кишангандж — город в индийском штате Бихар.
 Кишангандж — округ в индийском штате Бихар.